Ли Джонхва (Ли, Йонг-Ва) (, ; родился в 1960 году в Тхэбэке, Южная Корея) — южнокорейский экономист, профессор экономики Корейского университета.

Биография 
Ли родился в 1960 году в Тхэбэке.

В 1981 году получил степень бакалавра искусств по экономике, а в 1983 году степень магистра искусств по экономике в Корейском университете. Ли отправился в США, где в 1990 году получил степень магистра искусств по экономике, а в 1992 году был удостоен степени доктора философии по экономике в Гарвардском университете. Докторская диссертация была на тему «Торговля, искажения и рост» под научным руководством Р. Барро.

Преподавательскую деятельность начал в качестве сотрудника Корейского института экономики сельского хозяйства в 1981—1982 годах и в качестве  экономики в  в 1983—1987 годах, преподавателем в Гарвардском университете в 1988—1992 годах. Затем был  экономики в 1993—1995 годах, адъюнкт-профессором в Высшей школе международных исследований при Корейском университете в 1997—1999 годах, ассоциированным профессором экономики в 1995—2000 годах, профессором экономики с 2000 года, директором Международного центра корееведения в 2003—2007 годах Корейского университета. Ли Джонхва является директором Азиатского научно-исследовательского института при Корейском университете с 2013 года.

Ли был экономистом в исследовательском отделе в Международном валютном фонде в 1992—1993 годах, консультантом Всемирного банка в 1995—1997 годах, адъюнктом лектора государственной политики в Правительственной школе Джона Ф. Кеннеди в 1999 году, консультантом в 1996—1997 годах и помощником на факультете в 1997—1998 годах и ассистентом в 1999—2000 годах в , приглашённым профессором экономического факультета Гарвардского университета в 1999—2000 годах, адъюнкт-профессором экономики  при Австралийском национальном университете в 2001—2007 годах.
Был консультантом Азиатского банка развития в 2001—2002 годах и в 2014—2015 годах, затем главой офиса региональной экономической интеграции Азиатского банка развития в 2007—2010 годах, где в 2008—2009 годах был исполняющий обязанности главным экономистом экономического и исследовательского департамента, а с 2009—2010 годах главным экономистом.
Был приглашённым сотрудником  при Австралийском национальном университете в 2015—2016 годах, старшим советником по международным экономическим делам президента Республики Кореи Ли Мён Бака в 2011—2013 годах.

Ли является колумнистом в «» с 2015 года и в «» с 2013 года, действующим вице-президентом Корейской экономической ассоциации с 2015 года, действующим вице-президентом Корейской международной экономической ассоциации с 2015 года, членом редколлегии журнала «Asian Development Review» с 2013 года и «Japan and the World Economy» с 2006 года и «» с 2000 года, помощником редактора «Asian Economic Policy Review» с 2006 года и «Journal of Economic Integration» с 2002 года.

Ли являлся также вице-президентом Корейской денежной и финансовой ассоциации в 2013—2014 годах, редактором «Asian Development Review» в 2008—2010 годах и «Kukje Kyungje Yongu» в 2005—2007 годах, членом редколлегии «» в 2006—2015 годах, помощником редактора журнала «International Economic Journal» в 2003—2006 годах и «Korean Economic Review» в 2001—2003 годах, соредактором журнала «Journal of Korean Economy» в 2000—2003 годах, членом  в 2008—2010 годах, приглашенным преподавателем в Межамериканском банке развития в 2005 году, членом национального консультационного совета по экономике в администрации президента Кореи в 2004—2006 годах, консультантом Программы развития ООН в 1994 году, в 1998 году и в 2000 году, советником Банка Кореи в 2001—2003 годах, членом комитета финансового развития в Министерстве стратегии и финансов Республики Кореи в 2001—2006 годах.

Вклад в науку 
Йонг-ва Ли отмечал, что высокие тарифные ставки отрицательно влияют на экономический рост, если тарифные ставки взвесить по важности импорта в ВВП страны. Для экономического роста приоритетен импорт средств производства.

Награды 
 1978 — трёхлетняя стипендия Кумканга;
 1987 — грант по программе Фулбрайта;
 1987 — четырёхлетняя премия Фулбрайта для аспирантов;
 1994 — грант Рокфеллера от фонда Рокфеллера;
 1996 — грант от Всемирного банка;
 1997 — трёхлетний грант от Национального научного фонда;
 1993, 1995, 1998, 2000—2003, 2005 — грант от ;
 1996 — китай-корейская премия для молодого учёного;
 1997 — премия от Chung Nam Group;
 1997 — премия Мае-Кена в области экономики;
 2003 — вошёл в лист топ-1000 самых цитируемый экономистов в 1990—2000 годах по версии М.Блауга;
 2003—2006 — лучший преподаватель года от Корейского университета;
 2006 — стипендия Брендли;
 2010—2011 — вошёл в топ лист мира по версии Marquis Who's Who,
 2007—2011 — почётная стипендия от ;
 2013 — четырёхлетний грант от ;
 2015 — двухлетняя международная премия сотрудничества от ;
 2015 — премия Дасана в области экономики от «».

Библиография 
 Ли Йонг-ва Назревающий кризис в Южной Корее//Forbes.com LLC, 19.10.2017
 Ли Йонг-Ва В ожидании нового шквала. Угроза кризиса в Южной Корее//Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 04.10.2017
 Ли Йонг-Ва Будущее для расколотой страны//Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 04.10.2017
 Ли Йонг-ва Влиятельные кланы загнали экономику в тупик//Forbes.com LLC, 23.05.2017
 Lee J.-W. Crisis and Recovery: Learning from the Asian Experience — World Scientific Publishing, 2016.
 Lee J.-W., Barro R. Education Matters: Global Schooling Gains from the 19th to the 21st Century — Oxford University Press, 2015
 Rebalancing for Sustainable Growth: Asia’s Postcrisis Challenge/ Lee J.-W., M. Kawai (eds.) — Springer, 2015
 Costs and Benefits of Economic Integration in Asia/Lee J.-W., Barro R. (eds.) — Oxford University Press, 2011
 Asian Regionalism in the World Economy/ Lee J.-W., M. Kawai, P. Petri — Edward Elgar, 2010
 The Future Global Reserve System—an Asian Perspective/ Lee J.-W., J.D. Sachs, M. Kawai, Wing Thy Woo — Asian Development Bank, 2010.

Примечания